Гран-при Канады 1996 года — восьмой этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1996 года. Прошёл на автодроме имени Жиля Вильнева в Монреале, Канада. Соревнования состоялись 16 июня 1996 года.

Гонка 

|}

Прочее 
 Лучший круг: Жак Вильнёв 1:21,916
 Михаэль Шумахер стартовал с конца стартового поля.

Ссылки 
 
 
 
 Результаты гонки

Гран-при Канады
Спорт в Канаде в 1996 году